Бортом — многозначный топоним:
 Бортом — река в России, приток р. Тимшор в Пермском крае. 
 Бортом — посёлок в сельском поселении Гагшор Сысольского района Республики Коми
 Бортом — деревня в сельском поселении Пыёлдино Сысольского района Республики Коми